Heimhuber ist der Nachname folgender Personen:

 Fritz Heimhuber senior (1877–1963), deutscher Fotograf und Skipionier
 Fritz Heimhuber junior (1912–1986), deutscher Fotograf und Alpinist
 Josef Heimhuber (1853–1923), deutscher Fotograf